L'expression Oscars du cinéma 1978 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1978  et honorait des films sortis en 1977.

Pour les films sortis en 1978 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1979.